Fatoin (Insana)
 Fatoin (Io Kufeu)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing